Il doppio del Camparini Gioielli Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Miguel Ángel López Jaén e Pere Riba erano i detentori del titolo, ma López Jaén non ha partecipato quest'anno e Riba ha deciso di partecipare al Torneo di Wimbledon.

Philipp Oswald e Martin Slanar hanno battuto in finale 6–2, 5–7, [10–6] Sadik Kadir e Purav Raja.

Teste di serie 

 Philipp Oswald /  Martin Slanar (campioni)
 Sadik Kadir /  Purav Raja (finale)

 Olivier Charroin /  Vincent Stouff (semifinali) 
 Alex Bogomolov, Jr. /  Ricardo Hocevar (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Camparini Gioielli Cup 2010